(1932–2016), peintre équatorien
 Luis Miranda, homme politique canadien

Voir aussi 

, homme d'affaires portoricain
 Luis de Miranda (1971- ), romancier, philosophe, monteur et réalisateur